Пузы́рник:
 Пузырник () — род растений семейства Бобовые.
 Пузырник () — род растений семейства Пузырниковые.
 Пузырник () — одно из многочисленных русских названий вида 	Нут бараний из рода Cicer.